Alan Webb (1906-1982), attore inglese
 Alan Webb (n. 1983), atleta statunitense
 Alan Webb (n. 1963), ex-calciatore inglese
 Allan Webb (1839-1907), vescovo anglicano